Барда Склір (Βάρδας Σκληρός, 919—991) — візантійський військовий та політичний діяч.
 Василь Склір (*Βασίλειος Σκλήρος бл. 980 — після 1033) — державний і політичний діяч Візантійської імперії.
 Роман Склір (проедр), Роман Склір (*Ρωμανός Σκληρός, бл. 1010 — бл. 1065) — державний діяч Візантійської імперії.
 Костянтин Склір (*Κωνσταντίνος Σκληρός, 920—989/991) — державний та військовий діяч Візантійської імперії.
 Роман Склір (магістр), Роман Склір (*Ρωμανός Σκληρός, д/н —993) — державний та військовий діяч Візантійської імперії.

Див. також 
 Скліри